Mainberg ist der Ortsname von

 Mainberg (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Mainberg (Schonungen), Ortsteil der Gemeinde Schonungen, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Mainberg ist der Name folgender Erhebungen:
 Mainberg (Fichtelgebirge) (623 m), Berg am Westrand des Fichtelgebirges, 3 km östlich von Bad Berneck, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Mainberg (Steigerwald) (371 m), östlicher Zeugenberg des Steigerwaldes, 3 km östlich von Frensdorf, Landkreis Bamberg, Bayern

Siehe auch:
 Meinberg